Christian Friedrich Tieck (1776-1851) – scultore tedesco
 Ludwig Tieck (1773-1853) – scrittore tedesco
 Sophie Tieck (1775-1833) – poetessa tedesca

 8056 Tieck – asteroide della fascia principale